Гарај има више значења:

 Гарај (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гарај, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику